Lindemann steht für:

 Lindemann, deutscher Familienname
 Lindemann (Band), Alternative-Metal-Band
 Lindemann & Co., 1887 in Berlin gegründete Warenhauskette
 Villa Lindemann in Radebeul

Siehe auch:
 Lindeman
 Lindenmann
 Lindermann
 Lyndemann